Holopainen ist der Familienname folgender Personen:

 Esa Holopainen (* 1972), finnischer Gitarrist
 Jyrki Holopainen (* 1987), finnischer Unihockeyspieler
 Maija Holopainen (* 1978), finnische Biathletin
 Pietari Holopainen (* 1982), finnischer Fußballspieler
 Tuomas Holopainen (* 1976), finnischer Keyboarder